Die Liste der Mannschaftskader der Meesterklasse 1997/98 enthält alle Spieler, die in der Meesterklasse 1997/98 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Kaderstärke war nicht begrenzt, so dass nur ein Teil der gemeldeten Spieler zum Einsatz kam. Die erste Mannschaft von Panfox/De Variant Breda setzte am meisten Spieler ein, nämlich 22, während der SV Zukertort Amstelveen mit 11 Spielern auskam. Insgesamt kamen 144 Spieler zum Einsatz, von denen 50 keinen Wettkampf versäumten.

Punktbester Spieler der Saison war Henk Vedder (Hilversums SG) mit 7 Punkten aus 9 Partien, einen halben Punkt weniger erreichten Sybolt Strating (SV Zukertort Amstelveen), Eelke Wiersma (SC Groningen) und Jochem Aubel (SMB Nijmegen). Mit Stuart Conquest (Panfox/De Variant Breda), Yona Kosashvili, Paul van der Sterren (beide Hilversums SG), Ralf Gommers (SMB Nijmegen), Tom de Ruiter (Van Berkel/BSG), und Lembit Oll (Rotterdam) erreichten sechs Spieler 100 %, von diesen wurden Conquest, Kosashvili, van der Sterren, Gommers, Oll je zweimal eingesetzt, während de Ruiter eine Partie spielte.

Ältester Spieler der Saison war der bei Utrecht spielende Hans Bouwmeester (* 1929), jüngster Spieler der für Rotterdam spielende Alexander van Beek (* 1981).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1997); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1997), wenn die Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich um eine nationale Wertung.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1997; AUS = Australien, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, CHN = China, ENG = England, EST = Estland, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, ISR = Israel, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, RUS = Russland, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UZB = Usbekistan, YUG = Jugoslawien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Panfox/De Variant Breda I. Mannschaft

Hilversums Schaakgenootschap

SV Zukertort Amstelveen

Schaakclub Groningen

Panfox/De Variant Breda II. Mannschaft

SMB Nijmegen

Van Berkel/BSG

Utrecht

Rotterdam

Leidsch Schaakgenootschap

Anmerkungen 

 Die Einzelergebnisse der Play-Off-Wettkämpfe sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt.
 Insgesamt sechs Spieler von Panfox/De Variant Breda wurden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Ihre Ergebnisse werden separat für beide Mannschaften aufgelistet.

Weblinks 

 Saisonübersicht auf schaaksite.nl (niederländisch)

Meesterklasse
Wikipedia:Liste
Schach 1997
Schach 1998